Le Locataire est un roman de Georges Simenon (1934).
 Le Locataire est une pièce théâtre de Joe Orton (1964).
 Le Locataire est un film de Roman Polanski (1976).